L'édition 2020 du tournoi de tennis de Strasbourg se déroule du 20 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Tchèques Karolína Plíšková et Barbora Strýcová, encore engagées au tournoi de Rome lors du début du tournoi.

Lauréates 
En simple, Elina Svitolina remporte son seizième titre en carrière et son deuxième de l'année, face à Elena Rybakina, en trois sets 6-4, 1-6, 6-2

En double, l'américaine Nicole Melichar et la néerlandaise Demi Schuurs remportent le titre, respectivement le  et le  dans leur carrière face à Luisa Stefani et Hayley Carter.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Tennis féminin en 2020
Tennis en France en 2020
Sport en France en septembre 2020
Tennis en septembre 2020